Ра:

 Ра — древнеегипетский бог Солнца;
 «Ра I» и «Ра II» — папирусные лодки Тура Хейердала, названные в честь бога.
 Ра — санскритское слово, обозначающее огонь.
 Ра () — название реки Волги у античных авторов первых веков н. э. (Клавдий Птолемей и Аммиан Марцеллин).
 Ра — один из шести народов, населявших Тибет.
 Ра — действующий вулкан на спутнике Юпитера Ио.
 Ра — остров Вануату.
 Ра — одна из 14 провинций Фиджи.

Кинематограф
 Ра — в фильме Роланда Эммериха «Звёздные врата» (1994) — инопланетянин, покоривший в образе бога Землю и правящий на планете Абидос.
 «Ра» — документальный фильм 1972 года.
 «Ра» — короткометражный фантастический мультфильм 2013 года.

См. также 
 РА
 RA